Berardinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Cleonice Berardinelli (1916–2023), brasilianische Literaturwissenschaftlerin
 James Berardinelli (* 1967), US-amerikanischer Filmkritiker

Siehe auch:
 Lipodystrophie Typ Berardinelli